«TamerlanAlena» («Тамерлан и Алёна») — украинский R&B-дуэт, образованный в конце 2009 года. С 2013 года участники состоят в браке.

История 
Тамерлан и Алёна (Елена) Омаргалиева познакомились в интернете, в социальной сети «Одноклассники». Их общим интересом была музыка, и они решили записать совместный трек.

Первым хитом дуэта «Тамерлан и Алёна» стала композиция «Хочу с тобой», на которую был снят дебютный клип. Съёмки проходили в США, куда в апреле 2010 года музыканты приехали по приглашению американской компании звукозаписи Universal. Там же был снят и второй клип на песню-лозунг «Всё будет хорошо». Тамерлан и Алена записали ряд песен совместно с известными артистами американской RnB-сцены: исполнитель Super Sako принимал участие в записи римейк-трека «Хочу с тобой», над многими треками дуэта работал также исполнитель Kobe.

Новый клип Тамерлана и Алёны на песню «Ты только мой» вышел в июне 2011 года. Через несколько месяцев дуэт презентовал композицию «Не смотри назад», клип на которую снимался в Турции. Весной 2012 года дуэт снял клип на песню «HEY YO» в Лос-Анджелесе, при поддержке команды «Hollywood Production».

В 2013 году дуэт записал свой первый альбом «Пой со мной», презентация которого происходила в одном из киевских клубов. В этом же году Тамерлан и Алёна презентуют новый трек «Мало мне», а потом и видеоработу на одноимённую композицию. За 2014 и 2015 годы Тамерлан и Алёна выпустили несколько треков, среди которых «Держи меня», «Перемены».

В начале 2016 года состоялась презентация их второго студийного альбома «Хочу с тобой». Весной того же года они отправились в турне «Хочу с тобой show» в поддержку альбома. Артисты посетили города Украины, а также Латвию, Литву, Германию, Израиль, Канаду и США.

Весной 2016 года вышла новая видео-работа дуэта на песню «Потоки ветра». В июле этого же года вышла новая видеоработа на песню «Наши города». В марте 2017 года состоялась презентация их третьего студийного альбома «Потоки ветра», куда вошли треки, записанные в разных стилях. В том же 2017 году группа сменила название на «TamerlanAlena».

Семья 
В июле 2013 года Тамерлан и Алёна сыграли свадьбу в ресторанном комплексе под Киевом. В январе 2014 года у них родился первенец Тимур.

Отец Алёны — бывший председатель Черкасской районной государственной администрации Черкасской области Константин Омаргалиев. Первое время отец помогал карьере певицы.

Дискография 
 Пой со мной (2013)
 Baby Be Mine (2015) 
 Хочу с тобой (2016)
 Потоки ветра (2017)
X (2020)

Клипы 
 Хочу с тобой (2010)
 Всё будет хорошо (2010)
 Ты только мой (2011)
 Не смотри назад (2011)
 Город мечты (2011)
 Hey Yo (2012)
 Мало мне (2013)
 Держи меня (2014)
 Я буду (2015)
 Потоки ветра (2016)
 Наши города (2016)
 Она не виновата (2017)
 Давай поговорим (2017)
 Покопокохай (2017)
Возврата. NET/НЕТ (2018)
Рано (2019)
Не уходи домой (2020)
BARDAK (совместно с RUNSTAR) (2020)
Люба любовь (2020)
Святая вода (2021)
Хочешь (2021)
Детка (2021)

Награды и Номинации 
 2017 - премия "Music Box RU" номинация в категории "Лучший альбом" - "Потоки ветра".
 2017 - премия " Музыкальная Платформа" за песню "Давай поговорим".
 2017 - номинанты премии "tochka.net" в категории "Лучшая группа года".
 2018 - номинанты премии «Viva! Самые красивые».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Канал на Youtube
 Страница в Facebook
 Страница Вконтакте

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы 2010-х годов